Дурнева — остров в Каспийском море.

Остров находится к западу от залива Мёртвый Култук на востоке Каспийского моря.

Остров административно относится Мангистауской области (Казахстан).

Ссылки 
 Durnev Araldary, Kazakhstan
 GeoNames

Острова Казахстана
Острова Каспийского моря
География Мангистауской области